Leandro Silva (cavaleiro)
 Leandro Silva (lutador)
 Leandro Silva (músico)

Desambiguações de antropônimos